

Sculpture 
 Kondé, sculpture du peuple kongo

Patronyme 

 Oumar Kondé, footballeur suisse
 Sogolon Kondé, mère de Soundiata Keïta
 Moustapha Kondé, footballeur malien

Toponyme 

 Kondé, arrondissement de la commune de Ouaké, au Bénin.